Bluewater ou  Blue Water (littéralement « eau bleue ») peut faire référence à :

Divers 
 Bluewater (centre commercial), centre commercial en Angleterre.
 Bluewater Energy Services B.V., compagnie pétrolière néerlandaise.

Sport 
 Équipe cycliste Blue Water, équipe cycliste danoise.
 La Blue Water Arena, un stade de football danois.

Télévision 
 Blue Water High : Surf Academy, série télévisée australienne de 2005.

Toponyme 

 Parc d'État de Bluewater Lake, un parc d'État au Nouveau-Mexique.
 Bluewater, une census-designated place située dans le comté de La Paz dans l'État de l'Arizona.
 Bluewater, une census-designated place située dans le comté de San Bernardino, dans l'État de Californie.
 Blue Water Bridge, passage transfrontalier entre le Michigan (États-Unis) et l'Ontario (Canada).
 Le Bluewater Lookout Complex, un ensemble architectural américain comprenant une tour de guet, dans le comté d'Otero, au Nouveau-Mexique.

Voir aussi